Pek může znamenat:

 Pek (řeka) – řeka v Srbsku

příjmení
 Alois Pek (* 1950) – československý kulturista, mistr Evropy
 Albert Pek (1893–1972) – český folklorista, dirigent, hudební skladatel, klavírista a varhaník

podobné
 Tomáš Pék (* 1991) – slovenský hokejový brankář